Doka oder DoKa steht für:

 Doka GmbH, Hersteller und Anbieter von Schalungen und Gerüsten
 Doppelkabine, eine Karosseriebauform

Personen:
 Albi Doka (* 1997), albanischer Fußballspieler
 Carl Doka (1896–1980), Schweizer katholischer Publizist

Geographie:
 Doka (Sudan), ein Dorf im östlichen Sudan
 Doka (Flores), ein Dorf in Ost Nusa Tenggara, Indonesien
 Waldsavanne im Nordwesten Afrikas, benannt nach der dort häufig anzutreffenden Baumart Isoberlinia doka 

DOKA